Sinéad (pronunciado  o  en irlandés;  en inglés) es un nombre de pila femenino irlandés. Tiene el mismo origen que los nombres Janet, Jeannette y Juana - se remonta al nombre masculino hebreo Yohanan, que significa «Dios está lleno de gracia». A veces se encuentra el nombre escrito Sinead o Sineád.

El nombre Sinéad puede referirse a:
 Sinéad Cusack (n. 1948), actriz irlandesa;
 Sinéad Mulvey (n. 1988), cantante irlandesa;
 Sinéad O'Connor (n. 1966), cantante irlandesa.

Referencias 

Nombres femeninos
Nombres irlandeses